Katrineholm (gemeente), een Zweedse gemeente in Södermanland, provincie Södermanlands län
Katrineholm (stad), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente